Бибб — фамилия. Известные носители:
 Бибб, Джордж Мортимер
 Бибб, Лесли

Округа 
 Бибб (округ, Алабама)
 Бибб (округ, Джорджия)